Mets de Guaynabo 2014 – stagione della squadra femminile
 Mets de Guaynabo 2014 – stagione della squadra maschile